Greenwood é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Greenwood (Carolina do Sul)
 Condado de Greenwood (Kansas)

Desambiguação